Vaso, contenitore.
Vaso di Dewar è un contenitore termico.
Vaso sacro è un oggetto liturgico.
Vaso sanguigno, organo del sistema circolatorio.
Vaso arterioso, un vaso sanguigno che nasce dai ventricoli.
Vaso sanitario è un apparecchio sanitario destinato allo smaltimento degli escreti di funzioni fisiologiche.
Vaso (botanica), tessuto conduttore in botanica.
Vaso (potatura) è uno dei sistemi d'allevamento più diffusi per gli alberi da frutto.
Vaso cespugliato è un sistema d'allevamento adottato per l'olivo.
Vaso policonico è uno dei sistemi d'allevamento più diffusi per l'olivo.
Vaso di Pandora è il leggendario contenitore di tutti i mali che si riversarono nel mondo dopo la sua apertura.
Vaso con iris è un dipinto realizzato nel 1889 dal pittore Vincent van Gogh.
Monte Vaso è un rilievo delle colline pisane nel comune di Chianni, in provincia di Pisa.
Vaso Re è un canale artificiale presente in Val Grigna.
 Vaso è una località nel comune di Calvisano in provincia di Brescia, nota per una villa costruita nel 600.

Aziende 
Voronezhskoye Aktsionernoye Samolyotostroitelnoye Obshchestvo (VASO) – azienda aeronautica russa, già stabilimento aeronautico sovietico identificato come n.18, nota anche con la dizione in lingua inglese Voronezh Aircraft Production Association.
VASO Airlines – ex compagnia aerea russa già di proprietà VASO.

Persone
Vaso Čubrilović, scrittore serbo di Bosnia (1897-1990).

Altri progetti